Berlin Alexanderplatz pode ser:
 Berlin Alexanderplatz, um romance de 1929 escrito por Alfred Döblin.
 Berlin Alexanderplatz, uma minissérie de 1980, de Rainer Werner Fassbinder, adaptada do românce homônimo.
 Berlin - Alexanderplatz, um filme de 1931 do diretor Pil Jutzi, primeira adaptação do romance com roteiro do próprio Döblin.
  Berlin Alexanderplatz - Beobachtungen bei Dreharbeiten, um documentário sobre a minissérie de 1980.

Desambiguação

it:Alexanderplatz (disambigua)